Раздолье — село в Армизонском районе Тюменской области России. Административный центр Раздольского сельского поселения.

География 
Село находится в южной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на расстоянии примерно 32 километров (по прямой) к северо-западу от села Армизонское, административного центра района. Абсолютная высота — 140 метров над уровнем моря.
Климат
Климат резко континентальный с теплым летом и суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 310 мм. Средняя температура января составляет −18,2 °C, июля — +18,1 °C.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,5 %, женщины — соответственно 49,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % из 340 чел.

Инфраструктура 
Действуют основная общеобразовательная школа с отделением дошкольного образования, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека, почтовое отделение, отделение Сбербанка, пожарное депо, животноводческая ферма, пункт по приёму молока и два магазина.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Армизонского района